Boris Wasiljewicz Rakitski (; ur. 26 czerwca 1936 w Nowosybirsku, zm. 20 listopada 2021) – radziecki i rosyjski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, profesor ekonomii politycznej (od 1984), uhonorowany tytułem „Zasłużony Działacz Nauki RFSRR”.

Prace 
 Общественные фонды потребления как экономическая категория. — М.: «Наука». 1966.
 Стратегия благосостояния. — М.: «Молодая гвардия», 1983.
 Закономерности формирования и реализации трудовых доходов при социализме. — М.: «Наука». 1987. (Соавтор — А. Н. Шохин).
 Политическая экономия социализма сегодня. — М.: «Наука». 1989.
 Социальная политика, социальная защита, самозащита трудящихся в обществе. Часть 1. 1997. Часть 2 — 1998. — М.: ШТД.
 Санаторно-курортный комплекс: не потерять бы его нашей России… — М.: 2000. (Соавтор — И. Н. Мысляева).
 Социальная защита и самозащита труда. — М.: ШТД. (Соавтор — Г. Я. Ракитская).
 Труд: современная теория и методология. — М.: Изд. РАГС. 2007. (Соавтор — Е. Я. Ракитская).
 Социально-трудовые права и свободы. — М.: ИППС. 2008. (Соавторы Г. Я. Ракитская, М. Д. Мандель).

Bibliografia 
  Ракитский Борис Васильевич

Radzieccy ekonomiści
Rosyjscy ekonomiści
Zasłużeni Działacze Nauki RFSRR
Absolwenci Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
Wykładowcy Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
Urodzeni w 1936
Ludzie urodzeni w Nowosybirsku
Zmarli w 2021